Bokaro Steel City, een stad
 Bokaro (stad), een stad
 Bokaro (district)